Cardium (geslacht), een geslacht van weekdieren
 Cardium (schip, 1982), een hefschip dat werd ingezet bij de bouw van de Oosterscheldekering